Ма́лое Си́тно () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии на берегу озера Измок, у истока реки Полоты, недалеко от границы с Россией. Поселение образовалось на месте укрепления 16 века.

Замок Ситно 

Иногда ошибочно местом расположения замка считают деревню Большое Ситно на южном берегу озера Ситно. В действительности же озеро Ситно, как и деревня Большое Ситно находятся на расстоянии 4 км от реки Полоты, а замок Ситно был построен на западном берегу реки Полота, в том месте, где она вытекает из озера Измок. В настоящее время на склоне холма, на котором ранее стоял замок, установлен памятный знак.
Есть несколько версий происхождения замка. Согласно одной замок был заложен русскими в 1563 после взятия Полоцка и в 1566 им завладели литовцы. Согласно другой — литовцами в 15 веке, в 1563 завоеван русскими, возвращен литовцами и разрушен в 1566 г., после чего опять восстановлен русскими и в 1579 г. Замок был уничтожен войсками Стефана Батория в 1579.
Расположение замчища на западном берегу Полоты скорее подтверждает вторую версию происхождения: с севера замок был защищен озером, а с востока и юга огибался рекой. Западная же сторона замка, лишенная естественной преграды, вероятнее всего была обнесена искусственным рвом.

События 
С августа 2005 года здесь отбывал наказание Павел Северинец.

Примечания

Литература 
 Брэжго, Б. Замкi Віцебшчыны / Б. Брэжго. — Вільня, 1933. — С. 28.
 Иванова, В. А. Замки Витебской земли / В. А. Иванова. — Витебск, 2003. — С. 24.

Ссылки 
 По местам Яна Барщевского: Ситно
 Фотографии на Radzima.org

Населённые пункты Полоцкого района